Ponta do Sol (Madeira) — município na ilha da Madeira, Portugal
Ponta do Sol (freguesia) - freguesia sede do município anterior
Ponta do Sol (Santo Antão) - vila na ilha de Santo Antão, Cabo Verde

Desambiguações de topônimos